Отси́го (: ) — североамериканский топоним:
 Отсиго — озеро, расположенное в штате Нью-Йорк в США, является истоком реки Саскуэханны.
 Отсиго — город в округе Райт, штат Миннесота, США.